Краснокутская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Краснокутская волость (Верхнеднепровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Краснокутская волость (Славяносербский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Краснокутская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Краснокутская волость (Богодуховский уезд) — в составе Харьковской губернии